Polskie jednostki pancerne szczebla pułku oznaczone numerem 4:
 4 Pomorski Pułk Czołgów Ciężkich – oddział broni pancernej ludowego Wojska Polskiego,
 4 Pułk Pancerny „Skorpion” – jednostka pancerna Polskich Sił  Zbrojnych  na Zachodzie.